Burkhard ist der Name folgender Personen:
 Burkhard (Vorname) – siehe dort auch Vornamensträger und Namensvarianten

Burkhard ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Burkhard (* 1988), deutscher Slampoet, Autor und Kabarettist
 André Burkhard (* 1950), französischer Fußballspieler
 Balthasar Burkhard (1944–2010), Schweizer Fotograf
 Christoph Burkhard (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Diethelm Burkhard (1869–1926), Schweizer Politiker
 Dietmar Burkhard (* 1956), deutscher Schauspieler

 Gedeon Burkhard (* 1969), deutscher Schauspieler
 Hans Burkhard (* 1973), liechtensteinischer Skirennläufer
 Heinrich Burkhard, österreichischer Drahtstiftfabrikant
 Ingrid Burkhard (* 1931), österreichische Schauspielerin
 Jakob Burkhard (1842–1925), Bürgermeister in Stebbach und badischer Landtagsabgeordneter
 Marcel Burkhard (* 1951), Schweizer Judoka
 Margrit Junker Burkhard (* 1957), Schweizer Politikerin (SP)
 Max Burkhard (* 1935), Schweizer Architekt
 Oliver Burkhard (* 1972), deutscher Arbeitsdirektor und Vorstand Personal der Thyssenkrupp AG 

 Peter Burkhard (* 1955), Schweizer Diplomat 
 Susanne Burkhard (* 1969), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Walter Burkhard (1898–1968), Schweizer Bauingenieur
 Walter Burkhard (Jurist) (1910–2004), Schweizer Jurist
 Wilhelm von Burkhard (1845–1927), deutscher Bankmanager und Funktionär des Alpenvereins
 William Burkhard (1896–1992), Schweizer Schriftsteller und Gründer der Internationalen Atheistenpartei
 Willy Burkhard (1900–1955), Schweizer Komponist

Siehe auch:
 Villa Burkhard
 Burchard, Burchart, Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart, Burkard (Begriffsklärung)
 Burkhart, Burkart, Burkat (Begriffsklärung), Burkhardt
 St. Burkhard,  St. Burkard